Ахмед Фарис аш-Шидийяк, (Шидьяк), точнее Ахмад аш-Шидйак  (; 1804, Ашкот, Ливан — 1887, Стамбул) — арабский писатель, журналист, популяризатор науки, переводчик.

Биография 
Родился в маронитской семье. В 1828 году окончил духовное училище в Бейруте.

В 1834—1838 годах, перейдя в протестантизм, занимался переводами, в том числе Нового Завета для американского миссионерского издательства на Мальте. Посетив двор тунисского бея, в 1855 году принял ислам.

В близком к авантюрному роману произведении «Книга о жизни и приключениях Фарйака» (1855) автор в духе Рабле описывает свои путешествия по Европе, критикуя социальные отношения и нравы восточного общества.

В 1857 году по приглашению турецкого султана переехал в Стамбул, где основал газету "Аль-Джаваиб". В публицистике под эгидой турецкого султана выступал сторонником панисламизма и резко критиковал египетских националистов. В Стамбуле опубликовал свои филолого-лингвистические труды, издал более 20 памятников средневековой арабской литературы.

Переводы на русский язык 
 Аш-Шидйак Ахмад Фарис. Шаг за шагом вслед за ал-Фарйаком.— М., Наука, 2017 (серия «Литературные памятники»). Перевод с арабского В.Н. Кирпиченко

Примечания

Литература 
 Бутрус аль-Бустани. Рассказы аш-Шидийяка. — Бейрут, 1878. (На арабском языке).
 Brockelmann С. Geschichte der arabischen Litterature. — Suppl. Bd 2. — Leiden, 1938, S. 867—868.
 аль-Фахури Х. История арабской литературы. — Т. 2. — М., 1961, с. 415—420.
 Соловьев В., Фильштинский И., Юсупов Д. Арабская литература. — М., 1964.
 Мухаммед Абд аль-Гани Хасан. Ахмед Фарис аш-Шидийак. — Каир, 1966. (На арабском языке).
 Крымский А. Е. История новой арабской литературы. — М., 1971, с. 233—244.

Ссылки 
 ШИДИЙЯ́К // Краткая литературная энциклопедия
 

Писатели по алфавиту
Арабские писатели
Писатели XIX века
Переводчики Библии